Boudiaf est un patronyme porté notamment par 

 Abdelmalek Boudiaf (1955-), homme politique algérien ;
 Fatiha Boudiaf (1944-), militante algérienne ;
 Karim Boudiaf (1990-), footballeur international qatarien ;
 Mohamed Boudiaf (1919-1992), homme d'État algérien ;
 Saoussen Boudiaf (1993-), escrimeuse française pratiquant le sabre.